Вільфра́нш-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 165 км на схід від Марселя, 4 км на схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2516 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5197,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Бордігера, Італія 
  Nieuwpoort, Бельгія 
  Plan-les-Ouates, Швейцарія 
  Reiskirchen, Німеччина 
  Віллафранка-д'Асті, Італія

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 

 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра